Вилијам од Монферата (умро 1177) био је гроф Јафе и Аскалона (1176—1177).

Биографија 

Вилијам је син Вилијама V од Монферата, старији брат Конрада од Монферата и Бонифација од Монферата и рођак Луја VII и Фридриха Барбаросе. Године 1176. Вилијам је изабран од стране Ремона III од Триполија и Балдуина IV Јерусалимског за супруга јерусалимске принцезе Сибиле. Носио је надимак Вилијам Дуги Мач. Већ јуна 1177. године умро је од маларије. Сибила је остала удовица, али трудна. Касније ће родити јерусалимског краља Балдуина V. Вилијамово тело је пренесено у Јерусалим и спаљено.

Породично стабло

Види још 
 Вилијам V од Монферата
 Конрад од Монферата
 Бонифације Монфератски

Литература 
 

Умрли 1177.
Грофови Јафе и Аскалона
Крсташи
Династија Алерамичи